Японська футбольна ліга 1965 — 1-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Тойо Когьо.

Турнірна таблиця

Джерела
RSSSF 

1965 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу